Forma (latinsky tvar, podoba, druh) může být:
 vzor, tvar

filosofie a společnost
 forma (filosofie) – vyjádření vnějších vztahů, způsob organizace, struktura a vztahy jednotlivých elementů obsahu mezi sebou vzájemně i vztahy elementů vzhledem k vnějším objektům
 forma (společnost) – způsob provedení, podání, projevu, výkladu, sdělení, komunikace

právo a stát
 forma státu a forma vlády
 právní forma právnické osoby

matematika a logika
 forma (matematika) – matematická forma
 bilineární forma
 kvadratická forma
 konjunktivní normální forma
 disjunktivní normální forma
 Chomského normální forma
 Backusova–Naurova forma
 Greibachové normální forma
 Kurodova normální forma
 Třetí normální forma
 logická forma

lékařství
 léková forma

biologie a pedologie
 forma (biologie) – taxon nižší než druh
 forma (pedologie) – kategorizační jednotka třídění půd

technika
 forma (technika) – předmět vtiskující jiným předmětům svůj tvar, například silikonová forma
 slévárenská forma
 bábovková forma

umění
 forma (umění)
 Ich-forma a er-forma – literatura
 hudební forma

sport
 forma (sport) – míra sportovní výkonnosti člověka

jiné a podobné
 formalita – v přeneseném významu něco druhotného, vnějším způsobem odvozeného
 formát – rozcestník
 formace

Externí odkazy